

Astronomia
20883 Gervais – asteroide della fascia principale

Geografia
Gervais – comune della contea di Marion (Oregon, Stati Uniti d'America)

Onomastica
Gervais – forma francese del nome proprio di persona maschile Gervasio

Persone
Bruno Gervais – hockeista su ghiaccio canadese
Charles-Hubert Gervais – compositore francese
Gabriel Gervais – calciatore canadese
Hector Gervais – giocatore di curling canadese
Paul Gervais – zoologo e paleontologo francese
Pierre Gervais – velista francese
Ricky Gervais – comico, attore, sceneggiatore, regista, produttore televisivo e cantante britannico
Virginie Gervais – modella, pornostar e personaggio televisivo francese

Pagine correlate
Saint-Gervais
Gervaise
Gervasi